Syncope van neder
 Neer (Limburg), een dorp dat deel uitmaakt van de Nederlandse gemeente Leudal
 Neer (stroming), een soort draaikolk